Oğuzhan Bıyık (1986. szeptember 28. –) német-török labdarúgó, a TSG Backnang középpályása.

Jegyzetek 

1986-ban született személyek
Török származású németek
Török labdarúgók
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
Az 1. FK Příbram labdarúgói
Az SG Sonnenhof Großaspach labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek